Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1972/73 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Nationalliga dienten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Erste Leistungsstufe – Nationalliga

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Nationalliga wurde mit 16 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Die Spielgemeinschaft zwischen Wacker Innsbruck und WSG Wattens konnte in der Spielsaison zum zweiten Mal gemeinsam Österreichischer Fußballmeister werden und damit den Titelgewinn der Vorsaison verteidigen. Für Wacker war es bereits der dritte Titel. Als Österreichischer Meister konnte sich Spielgemeinschaft für den Europacup der Landesmeister 1974 qualifizieren, wo der Verein in der ersten Runde ausschied. Cupfinalist Rapid Wien durfte am Europacup der Cupsieger 1974 teilnehmen, wo die Mannschaft das Achtelfinale erreichte. Der Grazer AK und FC Admira/Wacker vertraten Österreichs Fußball im UEFA-Cup 1974; der GAK scheiterte in Runde 1, Admira/Wacker erreichte das Sechzehntelfinale.

Die letzten zwei Mannschaften der Tabelle mussten absteigen. Dies traf Schwarz-Weiß Bregenz und Admira Wr. Neustadt, die somit in der nächsten Spielsaison nicht mehr in der ersten Liga vertreten waren. Diese Mannschaften wurden durch die drei Meister der Regionalligen, 1. Simmeringer SC (Ost), WSG Radenthein (Mitte) und FC Rätia Bludenz (West) ersetzt. Sturm Graz hätte ebenfalls absteigen müssen, protestierte jedoch erfolgreich mit Verweis auf das irreguläre Meisterschaftsende (auf Grund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche in Niederösterreich wurden Meisterschaftsspiele abgesagt bzw. verschoben) gegen den Abstieg.

Besondere Anmerkungen 
Die Meisterschaft begann zwar am 11./12. August 1972 und es wurden inkl. 18./19. August und 22./23. August drei Runden gespielt, ehe es – bedingt durch die in München beginnenden Olympischen Sommerspiele – zu einem Unterbruch kam (die Deutsche Bundesliga begann gleich von vorneweg verspätet am 16. September) und am 15./16. September fortgesetzt wurde. Allerdings gab es dazwischen ein Ländermatch im Stadionul Central in Craiova mit einem 1:1 gegen Rumänien, außerdem waren einige Klubs bereits am 13. September in diversen europäischen Cupbewerben im Einsatz (wobei nur Rapid Wien im Pokalsieger-Bewerb gegen PAOK Saloniki dank eines Auswärts-2:2 am 27. September die erste Runde überstand).
Lothar Ulsaß, in Deutschland am 20. März 1972 wegen Annahme einer Siegesprämie gesperrt und doch später für das Ausland spielberechtigt, kam im Frühjahr 1973 zum Wiener Sportklub. Der in den Bundesligaskandal verwickelte Hans Pirkner wurde auf Grund der FIFA-Anweisungen auch in Österreich gesperrt.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Regionalliga Ost: 1. Simmeringer SC
 Regionalliga Mitte: SpG WSG Radenthein-Villacher SV
 Regionalliga West: FC Vorarlberg

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Friedl Koncilia – Engelbert Kordesch, Roland Eschelmüller, Walter Skocik, Johann Eigenstiller, Manfred Gombasch – Werner Kriess, Peter Koncilia, Roland Hattenberger, Karl-Heinz Lercher, Hans Rebele, Günther Rinker – Kurt Jara, Wolfgang Breuer, Ove Flindt-Bjerg, Franz Wolny, Peter Kastner, Helmut Siber – Trainer: Egon Herlan, Branko Elsner, Robert Gebhardt

Zweite Leistungsstufe – Regionalligen

Regionalliga Ost 
In der Regionalliga Ost feierte der 1. Simmeringer SC den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: ASV Siegendorf
 Landesliga Niederösterreich: ASK Eggendorf
 Wiener Liga: ESV Ostbahn XI

Regionalliga Mitte 
Da Meister WSG Radenthein mit dem Villacher SV fusionierte und der SV Stickstoff Linz freiwillig in die unterste oberösterreichische Spielklasse abstieg (dort als Chemie Linz neu begann), blieben die sportlich abgestiegenen Welser SC und die WSV Fohnsdorf in der Liga.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: SV St. Veit/Glan
 1. Landesliga Oberösterreich: kein Aufsteiger
 Landesliga Steiermark: WSV Lapp-Finze Graz

Regionalliga West 
In der Regionalliga West erspielte der FC Rätia Bludenz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SC Kufstein
 Landesliga Salzburg: ÖTSU Henndorf
 Landesliga Vorarlberg: Dornbirner SV

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland wurde der ASV Siegendorf Meister. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Kärnten 
In Kärnten konnte der SV St. Veit/Glan den Meistertitel feiern. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich fixierte der ASK Eggendorf den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Neunkirchen
 SC Herzogenburg
 SC Marathon Korneuburg

1. Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich sicherte sich der SK Altheim den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 UFC Eferding
 ATSV Leonding

Landesliga Salzburg 
In Salzburg errang der ÖTSU Henndorf den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 SV Bürmoos
 SK Taxenbach

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark konnte der WSV Lapp-Finze Graz den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Merino Feldbach
 ASK Rot-Weiß Knittelfeld
 FC Veitsch

Landesliga Tirol 
In Tiro feierte der SC Kufstein den Meistertitel. Leider liegen keine genauen Informationen über Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tor oder Punkte, sondern nur der Tabellenstand dieser Saison vor.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SVG Jenbach
 SV Landeck
 SV Rattenberg

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg erspielte der Dornbirner SV den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Admira Dornbirn
 SCM Vandans

Wiener Liga 
In Wien wurde der ESV Ostbahn/Olympia XI Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 DSV Fortuna 05
 SK Slovan Wien

Weblinks 
 Österreich 1 (Nationalliga) 1972/73 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Regionalliga Ost) 1972/73 bei austriasoccer.at
 Austria 1972/73 Nationalliga, Regionalliga Ost, Mitte und West bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1972/73
1972/73